«Воспроизведение» () — американский фильм ужасов 2012 года, режиссёра Майкла Никлза.

Сюжет 
В основе данного фильма лежит рассказ о подростках, обучающихся в старших классах, которые вызывают к жизни демона, который нападает на своих жертв через видеозапись, во время просмотра и прокрутки.

В ролях 
 Джонни Пакар — Джулиан
 Тоби Хемингуэй — Куинн
 Эмбир Чайлдерс — Райли
 Дженнифер Миссони — Диди
 Джонатан Кельтц — Нейт
 Алессандра Торресани — Брианна
 Кристиан Слейтер — Фрэнк Лайонс

Производство 
Снимался в 2010, в основном в Гранд-Рапидсе, включая Каскейд, Ист-Гранд-Рапидс и Лоуэлл (все в Мичигане).

Фильм воспроизведение был показан только в одном кинотеатре. Фильм был объявлен самым низкокассовым фильмом 2012 года по версии :en:Movieline, касса составила всего $264 от своего театрального выпуска, $252 на ночь его открытия и на $12 больше за первую неделю. Было продано 33 билета.

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Фильмы ужасов США
Фильмы ужасов 2012 года
Фильмы-триллеры США